Warwariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj, siehe Warwariwka (Sowjetskyj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Warwariwka (Blysnjuky)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Warwariwka (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, Landratsgemeinde Rubischne, siehe Warwariwka (Wowtschansk, Rubischne)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, Landratsgemeinde Mykolajiwka, siehe Warwariwka (Wowtschansk, Mykolajiwka)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Warwariwka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne, siehe Warwariwka (Polonne)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Warwariwka (Slawuta)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Warwariwka (Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk, siehe Warwariwka (Nowomoskowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Warwariwka (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Oleksandriwka, siehe Warwariwka (Kramatorsk, Oleksandriwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Landgemeinde Andrijiwka, siehe Warwariwka (Kramatorsk, Andrijiwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dolynska, siehe Warwariwka (Dolynska)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Warwariwka (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Warwariwka (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Warwariwka (Chorol)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Karliwka, siehe Warwariwka (Karliwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Nowi Sanschary, siehe Warwariwka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Warwariwka (Polohy)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, Landgemeinde Tschyschiwka, siehe Warwariwka (Swjahel, Tschyschiwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, Landgemeinde Bronyky, siehe Warwariwka (Swjahel, Bronyky)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Warwariwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Warwariwka (Bachmatsch)